Fred Jaillard (né en 1973), compositeur, interprète, arrangeur et multi-instrumentiste français
 Jean Jaillard (1931-2009), gymnaste artistique français
 Pierre Jaillard (anglicisé sou le pseudonyme de Peter Bressan (1663-1731), facteur français d'instruments à vent de la famille des bois installé à Londres
 Xavier Jaillard (né en 1944), écrivain, metteur en scène et comédien français
Patronyme français